Alfred Kälin (1949-), fondeur suisse
 Alois Kälin (1939-), sauteur à ski et fondeur suisse 
 Christian Kälin (1971-), avocat suisse
 Irène Kälin (1987-), personnalité politique suisse
 Karl Kälin (1870-1950), prêtre suisse
 Nadja Kälin (2001-), skieuse de fond suisse
 Sonia Kälin (1985-), lutteuse suisse
 Urs Kälin (1966), skieur alpin suisse
Patronyme suisse